Basevi ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Basevi (1780–1867), italienischer Rechtsanwalt
 James Basevi (1890–1962), US-amerikanischer Szenenbildner und Filmtechniker britischer Herkunft